Гашпар де Оливейра Вианна (порт.-браз. Gaspar de Oliveira Vianna; , Белен — ) — бразильский врач и учёный-, патологоанатом, .

Биография 
Окончил медицинскую школу. В октябре 1909 года, Освальдо Крус пригласил его для работы в области анатомопатологических исследований. Тогда же он написал первые фундаментальные работы по патогенезу американского трипаносомоза.

В 1911 году Вианна открыл, как паразит Trypanosoma cruzi проникает в организм позвоночных, размножается и возвращается в кровь.

Вианна также описал нарушения, вызванные заболеванием вегетативной нервной системы, и провёл первые наблюдения за повреждением миокарда.

В 1911 году, во время исследований болезни Шагаса, Вианна обнаружил новый род паразитических протистов лейшмании, Leishmania brasiliensis, вызывающих лейшманиозы, простейший, ответственный за вегетативный лейшманиоз или кожно-слизистый лейшманиоз.

Изучая образцы лейшманий, полученных из поражений кожи у пациента, жившего в Сан Жоау де Алем Параиба (São João de Além Paraiba), штат Минас-Жерайс, пришёл к выводу, что паразит отличается от L. tropica. Он назвал новый вид lapsus calami Leishmania braziliensis.

Он также обнаружил действие антимонилтартрата калия, первого эффективного лекарственного средства, используемого при лечении этого заболевания и венерической гранулёмы.

С 1913 года работал на медицинском факультете Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Умер в возрасте 29 лет от острой туберкулёзной инфекции (менингита), случайно заразившись во время вскрытия, уколовшись гнойным материалом.

В честь Вианна назван один из подвидов лейшмании — Leishmania (Viannia) spp.

Примечания

Литература 
 С. Б. ЧУЕЛОВ, А. Л. РОССИНА. Leishmania martiniquensis — новый возбудитель кожного и висцерального лейшманиоза у человека. ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Москва

Ссылки 
 Dr. Gaspar de Oliveira Vianna

Патологоанатомы Бразилии
Врачи Бразилии
Микробиологи Бразилии